Langhans est un patronyme allemand notamment porté par : 

Par ordre alphabétique :
 Carl Ferdinand Langhans (1782–1869), architecte prussien ; 
 Carl Gotthard Langhans (1732–1808), constructeur et architecte prussien ; 
  (1826–1910), pianiste classique et compositrice allemande ; 
  (1903–1987), militante communiste et femme politique allemande ; 
  (1867–1952), géographe et cartographe allemand ; 
 Rainer Langhans (né en 1940), écrivain, réalisateur et acteur allemand ; 
 Theodor Langhans (1839–1915), pathologiste allemand ; 
  (1921–2006), auteur américain. 

Patronyme allemand